Les veines digitales dorsales sont des veines collatérales dorsales superficielles présentes en double exemplaire par orteil, recevant les veines intercapitulaires de l'arcade veineuse plantaire dans les fentes entre les orteils. Elles naissent principalement sous l'ongle, se rejoignent pour former de courtes veines digitales communes  et se drainent vers les veines métatarsiennes dorsales et l'arcade veineuse dorsale du pied.

Notes et références 

Veine du membre inférieur